Die 1. Liga 1996/97 war die 63. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 27. Juli 1996 und endete am 25. Juni 1997.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1996/97 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97